Минулорічні чемпіонки Барбора Крейчикова та Катержина Сінякова не змогли захищати титул, оскільки Крейчикова перед першою грою здала позитивний тест на COVID-19. Як наслідок, після завершення турніру Елісе Мертенс поверне собі право називатися першою парною ракеткою світу.

Мертенс та  Саня Мірза мали можливість завершити кар'єрний великий шолом, але обидві  програли в третьому колі.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Інформація про інших учасниць

Вайлдкарди

Захищений рейтинг

Заміни

Знялися
  Альона Большова /  Маріє Боузкова → їх замінили  Еміна Бекташ /  Тара Мор
  Ганна Калінська /  Ана Конюх → їх замінили  Далма Галфі /  Ганна Калінська
  Барбора Крейчикова /  Катержина Сінякова → їх замінили  Анна-Лена Фрідзам /  Татьяна Марія
  Андреа Петкович /  Клара Таусон → їх замінили  Тереза Мартінцова /  Андреа Петкович
  Аранча Рус /  Маяр Шеріф → їх замінили  Саманта Маррей Шаран /  Гетер Вотсон

Зовнішні посилання
Основна сітка

Посилання 

French Open - Doubles
Women's Doubles